São Francisco de Assis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Francisco de Assis (ort), Rio Grande do Sul, 
 São Francisco de Assis (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar